Aerohandling puede referirse a:

 Aerohandling: compañía de servicios aeroportuarios de Argentina, filial de Aerolíneas Argentinas.
 Aerohandling: compañía de servicios aeroportuarios de Israel, filial de Iberia LAE y de Bedek Aviation Group.